Schlegell ist der Familienname folgender Personen:
 David von Schlegell (1920–1992), US-amerikanischer Bildhauer
 Mark von Schlegell (* 1967), US-amerikanischer Schriftsteller
 Maximilian von Schlegell (1809–1863), preußischer Generalmajor, siehe Maximilian von Schlegel

Siehe auch:
 Schlegel
 Schlegl